A 74. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1990. május 27-én rendeztek meg.

Források

http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1990ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek